Mittermaier ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Joseph Anton Mittermaier (1787–1867), deutscher Jurist, Publizist und Politiker 
 Evi Mittermaier (* 1953), deutsche Skirennläuferin
 Franz Mittermaier (1826–1891), deutscher Jurist, Politiker und Schriftsteller 
 Heidi Mittermaier (* 1941), deutsche Skirennläuferin

 Ludwig Mittermaier (1827–1864), deutscher Glasmaler und Autor
 Richard Mittermaier (1897–1983), deutscher Mediziner 
 Rosi Mittermaier (1950–2023), deutsche Skirennläuferin
 Stephanie Mittermaier, deutsche Lebensmitteltechnologin
 Wolfgang Mittermaier (1867–1956), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch: 
 Mittermaierhaus (auch Palais Mittermaier), Bürgerhaus in Heidelberg
 Mittermeier, Familienname
 Mittermayer